Callichromatini  — триба усачей из подсемейства настоящих усачей.

Описание 
Тело уплощенное или цилиндрическое. Усики немного длиннее тела или немного корче его. Боковые бугры переднеспинки острые закруглённые. Элитры зелёные, синие или фиолетовые с металлическим блеском. Многие виды развиваются в лиственных породах древесных растений, редко развитие связано с хвойными (Leontium viride).

Классификация 
Представители трибы встречаются во всех биогеографических областях. Она включает 178 родов. В составе трибы:

Примечания

Ссылки 
 Подсемейство Cerambycinae: триба Callichromini (атлас усачей фауны России)

Настоящие усачи